Camera – in architettura, sinonimo di stanza; per estensione, un luogo di riunione
 Camera – istituzione dei Paesi che hanno il parlamentarismo come forma di potere legislativo
 Camera di commercio – ente o associazione volontaria di imprese incidenti su un medesimo distretto industriale o territorio amministrativo
 Tomba a camera, sepolcro delle dimensioni di una stanza, tipico di alcune civiltà del passato per sottolineare lo status facoltoso del defunto
 Musica da camera, composizione musicale destinata all'esecuzione in un ambiente ridotto, tipicamente un soggiorno, e con pochi esecutori
 Camera – in epoca medievale, sinonimo di arsenale

Cinema 
 Camera – cortometraggio del 2000 diretto da David Cronenberg
 Camera – film del 2000 diretto da Rich Martini

Altro 
 -camera, prestito linguistico dall'inglese camera (che significa macchina fotografica) divenuto in italiano prefisso o suffisso di termini aventi a che fare con la tecnologia della riproduzione visiva come cameracar, telecamera, videocamera, microcamera, webcamera e via elencando

Pagine correlate 
 Camera dei comuni (disambigua)
 Camera dei deputati 
 Camera dei rappresentanti

Altri progetti